Альфия ( — «тысячестишие», от  — «тысяча»):
 Альфия — тюркское женское имя распространено у многих народов.
  — стихотворное произведение Ибн Малика, посвящённое грамматике арабского языка.
  — стихотворное произведение ас-Суюти, посвящённое хадисоведению.
  — стихотворное произведение Зейн ад-Дина аль-Ираки (1325—1404), посвящённое терминологии хадиса.
  — стихотворное произведение (сира) Зейн ад-Дина аль-Ираки.